Санам, или сенем, также пишется как сайнаиму () на китайском языке — этническая музыка и танец, распространённые среди уйгурского народа в китайском автономном районе Синьцзян. Его обычно исполняют на свадьбах, торжествах и вечеринках. Музыка обычно начинается медленно и постепенно становится быстрее, от чего и танцы становятся более яркими, особенно в конце.

Музыка санам 
Музыка санам представляет собой набор из шести-тринадцати песен, которые обычно исполняются для танцев. Тем не менее, он также может быть сыгран как чисто инструментальная версия группами нагара-сурнай. Песни начинаются с умеренного четырёхтактного танцевального ритма и постепенно переходят к более быстрому четырёхтактному ритму.

Существуют различные типы музыки санам, и в крупных городах-оазисах есть свой особый вокальный стиль и набор песен. Часто название места упоминается перед словом санам в местных вариациях.

Танец санам 
Движения танцоров включают характерные движения шеи, движения локтей, глаз и пальцев. Танцоры также могут импровизировать, следуя темпу музыки. В каждом регионе может быть свой особый танец.

Танцоры и певцы разделены.

Примечания 

Танец в Китае
Уйгурская культура